Rendulić, Rendulic ist der Familienname folgender Personen:
 Borna Rendulić (* 1992), kroatischer Eishockeyspieler
 Lothar Rendulic (1887–1971), österreichischer Generaloberst der Wehrmacht
 Leo Rendulic (1904–1940), österreichischer Bauingenieur, Pionier der Bodenmechanik